Carlo Augusto di Sassonia-Weimar-Eisenach (1757-1828) – Duca di Sassonia-Weimar e di Sassonia-Eisenach
 Carlo Augusto di Sassonia-Weimar-Eisenach (1844-1894) – principe tedesco
 Carlo Augusto di Sassonia-Weimar-Eisenach (1912-1988) – principe tedesco e capo della casata granducale di Sassonia-Weimar-Eisenach